Cet article dresse la liste de la collection de jeux instantanée proposée aux souscripteurs de l'offre PlayStation Plus en Amérique du Nord.

PlayStation 3

PlayStation 4

PlayStation Vita

Autres plates-formes

Article connexe 
Liste de la collection de jeux instantanée (Europe)

Notes et références 

PlayStation

PlayStation Plus